Мат Андерсена — один из матов королём (король может поставить вскрытый мат).

Нотация партии 
 Сh5 Кр:h5
 Крg7 h6
 Крf6 Крh4
 Крg6x

Ссылки 
 Известные партии, в том числе мат Андерсена

Андерсен